Molekulska formula -{C12H13NO2}- se može odnositi na:

 Mesuksimid
 Indol-3-buterna kiselina